DACL est un sigle utilisé dans plusieurs domaines.

Histoire
, de Fernand Cabrol et Henri Leclercq, dont Henri-Irénée Marrou acheva la publication ;

Technologie 
 Discretionary Access Control List.